«Майнц 05» () — немецкий профессиональный футбольный клуб из города Майнц, Рейнланд-Пфальц. Начиная с сезона 2009/10 участвует в Бундеслиге, высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу. Является частью системы спортивного клуба «Майнц 05», в котором также имеются подразделения гандбола и настольного тенниса.

История

Ранние годы 
Уже в 1903 году в городе предпринималась попытка создать футбольный клуб, которая претерпела неудачу, однако два года спустя в Майнце всё же образовался Mainzer Fussballclub Hassia 1905. После нескольких лет, играя в южной германской лиге Süddeutschen Fußballverband данный клуб объединился с другим местным футбольным обществом, и стал называться Mainzer Fussballverein Hassia 05. В 1912 году слово Hassia было убрано из названия клуба. После Первой мировой войны у клуба вновь произошло слияние, на этот раз, со Sportverein 1908 Mainz, что в результате образовало Mainzer Fußball- und Sportverein 05, ставший в дальнейшим солидным клубом. «Майнцер фюссбаль-унд-шпортверайн 05» выиграл региональный чемпионат в период между Первой и Второй мировыми войнами, и попал в отборочный круг национального чемпионата после победы в региональной Крайслиге.

Период нацистской Германии 

В 1920-30е гг. клуб показывал неплохие результаты в дивизионе Гессен, включая первое место по окончании сезонов в сезонах 1931/32 и 1932/33. После реорганизации футбольных структур, произошедшей в стране при власти национал-социалистов, команда пробилась в гаулигу Юго-Запад (), тогда бывшей одной из шести ведущих региональных лиг рейха. В данном дивизионе клуб провёл всего один сезон, перед тем, как «вылететь». В 1938 году власти принудительно объединили клуб с другим спортивным обществом — Райхсбанн Майнц , и до конца Второй мировой войны клуб выступал под названием Reichsbahn SV Mainz 05.

Длинная дорога в Бундеслигу 
После окончания войны команда вновь присоединилась к высшим ранкам дивизиона Оберлига Юго-Запад, но долгое время оставалась «середнячком». После образования в 1963 году Бундеслиги, клуб из Майнца последующие 40 лет играл во втором дивизионе. Три раза «Майнц 05» был близок к выходу в Бундеслигу, в 1997, 2002, и 2003 годах, но каждый раз проваливался, пока не пробились в неё в 2004 году под руководством тренера и бывшего игрока команды, Юргена Клоппа.

Состав 
По состоянию на 8 февраля 2023 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Достижения 
 Выход в Бундеслигу — 2004
 Участие в Кубке УЕФА / Лиге Европы УЕФА — 2005, 2016/2017
 Серебряный призёр Второй Бундеслиги — 2009

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы, основанные в 1905 году
Футбольные клубы Германии